Metrocable est le nom de systèmes de transport urbain par câble principalement en Amérique du Sud mais aussi en France :
 en Colombie, le Metrocable de Medellín,
 au Venezuela, le Metrocable de Caracas,
 en France, deux lignes de téléphériques urbain dont l'un est actif, l'autre en étude :
 le Téléo ou téléphérique urbain du sud de Toulouse (2022).
 le Métrocable de Grenoble ou Téléphérique urbain Fontaine - Saint-Martin-le-Vinoux (2024).
 en France, il existe également deux projets, actuellement reportés :
 le Métrocâble Créteil - Limeil-Brévannes - Villeneuve-Saint-Georges, ancien nom du projet Câble 1, repoussé en 2025
le Métrocâble de Bagnolet, « mis en pause » depuis 2016.